Иоганн Готтфрид фон Ашхаузен (; ,  — , Регенсбург) — германский церковный деятель и -мемуарист, занимавший пост князя-архиепископа Бамберга с 1609 по 1622 и архиепископа Вюрцбурга с 1617 по 1622 год.

Биография 

Будущий архиепископ Иоганн Готтфрид родился 12 августа 1575 года в семейном имении в местечке Оберлауда. Он был седьмым из десяти детей в семье. Его род принадлежал к -рыцарскому сословию. Родоначальник династии ранее состоял на службе у свободных дворян замка Ашхаузен близ Краутхайма на Ягсте. Отцом Иоганна был бальи города Вюрцбурга Готтфрид фон Ашхаузен, матерью — Бригита, урождённая Зобель фон Гибельштадт,  которой в 1577—1580 занимал должность архиепископа Бамберга. Крёстными родителями младенца стали магистр Тевтонского ордена в Бад-Мергентхайме Генрих фон Бобенхаузен и дядя Иоганн Георг.

Обучаясь в церковной школе, Иоганн Готтфрид посещал  в Фульде с 8 июня 1586 по 19 июля 1587 года. 31 июля 1590 года он поступил в Вюрцбургский университет на факультет гуманитарных наук. Окончил его три года спустя, получив степень магистра. По этому случаю его родственник по мужской линии, каноник () Петер фон Эренберг поздравил его сочинёнными в честь Иоганна гуманистическими стихами. Кроме этого будущий архиепископ получил от тогдашнего епископа Вюрцбургского Юлиуса Эхтер фон Меспельбрунна чётки. Следом Иоганн поступил на факультет церковного права в иезуитский университет в Понт-а-Муссон в Лотарингии, однако не окончил его из-за начавшейся эпидемии чумы и 29/30 октября того же 1593 года отправился обучаться богословию в Майнце. С 1594 года он проживал в курии Зеебах в Вюрцбурге.

10 сентября 1596 года в Бамбергском соборе состоялась . В тот момент обе пребенды стали вакантны благодаря тому, что брат Иоганна Филипп Генрих ушёл в отставку и стал мирянином после того, как самого Иоганна избрали в епископию Бамбергскую. 19 декабря 1598 года Юлиус Эхтер фон Меспельбрунн присвоил ему малый чин в  в Мариенберге. 18 сентября следующего года он получил иподиаконство. За его скорейшее рукоположение в католические священники выступала мать Иоганна, в то время как отец возражал, будучи приверженцем протестантского лютеранства. Процесс прошёл 22 декабря 1601 года в Бамберге, где Иоганн и проживал. Свою первую мессу он отслужил на Новый год, 1 января 1602 года во .

Сочинения

Примечания

Литература 
 
 

Мемуаристы Германии
Архиепископы XVII века
Дворяне
Князья Священной Римской империи